Baldwin IV Brodaty (980–1037) – hrabia Flandrii 988–1037
 Baldwin IV Trędowaty (1161–1185) – król Jerozolimy 1174–1185